Abdomen kan syfta på:

 Abdomen – den nedre magregionen hos människan, se buken 
 Abdomen – den bakersta delen av insekter, spindlar och många kräftdjur, se bakkropp